Ломая () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Ломая, Александр (род. 1964) — постоянный представитель Грузии при ООН с 2009 года.
 Ломая, Георгий Джемалович (род. 1979) — грузинский футболист, вратарь.